Fransen ist der Familienname folgender Personen:

 Isaäc Dignus Fransen van de Putte (1822–1902), niederländischer Staatsmann
 Jan Fransen (1877–1948), niederländischer Romanist
 Lucie Freitag-Fransen (* 1955), deutsche Wasserspringerin

 Remona Fransen (* 1985), niederländische Leichtathletin
 Stephan Fransen (* 1988), niederländischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Franse
 Frandsen
 Franssen